Ugandatrichia är ett släkte av nattsländor. Ugandatrichia ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smånattsländor
Ugandatrichia